L'édition féminine 2023 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 17 au , sur terre battue en intérieur. Elle est classée en catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates

Primes et points

Résultats en simple

Résultats en double

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (ATP 2023)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

WTA 2023
Stuttgart
Tennis en Allemagne en 2023
Tennis en avril 2023